Айос-Теодорос — греческий топоним. Может означать:

 Айи-Теодори или Зейтинли-кёю — деревня на острове Гёкчеада в провинции Чанаккале в Турции.
 Айос-Теодорос (Кея) — деревня в Греции, на острове Кея, в сообществе Иулида.
 Айос-Теодорос (Халки) — остров.

См. также 
 Феодор (значения)